McDonald Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 McDonald Lake, Nova Scotia, sjö, 
 McDonald Lake, Saskatchewan, sjö,